W Polsce 
 Konarzew – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Piątek 
 Konarzew – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Głowno
 Konarzew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Zduny